Stephan Balzer (* 5. März 1966 in Berlin) ist ein Berliner Unternehmer, Redner und Unternehmensberater für Innovation, Kulturwandel und digitale Transformation.

Leben und Wirken 

Balzer studierte Informationswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Marketing an der Freien Universität Berlin und setzte das Studium an der TU Berlin im Bereich Diplom-Medienberatung mit Fachvertiefung Marketing fort.

Er begann seine Karriere 1991 bei Pixel Park. 1996 gründete er die Agentur Lava in Hamburg, die 1999 an das amerikanische Unternehmen iXL verkauft wurde. 1999 gründete Balzer die Kommunikationsagentur red onion GmbH, die sich auf Marken- und Kommunikationsberatung, Eventgestaltung und Veranstaltungsproduktion sowie Speaker-Coaching im TED-Stil spezialisiert hat.

Seine Affinität zu Technologie- und Innovationsthemen brachte Balzer zur TEDx. 2009 startete er mit red onion als erster Lizenzpartner die deutschen TEDx Konferenzen und wurde 2010 von der amerikanischen Organisation TED zum TEDx-Botschafter für Europa ernannt. Balzer organisierte bis 2019 jährlich die TEDx Konferenzen in Berlin, Hamburg und Frankfurt sowie zahlreiche kleinere TEDx Formate und TEDxSalons.

2015 schloss er eine Partnerschaft mit der Singularity University im Silicon Valley und richtete von 2016 bis 2018 den Singularity University Germany Summit aus. Zudem war er bis 2018 Botschafter der Singularity University für Deutschland sowie Leiter des ersten SU-Chapters in Berlin.

2018 rief er zusammen mit Lara Stein und zwei weiteren Partnern Boma Global ins Leben, ein internationales Corporate Learning Netzwerk, das Teil eines neuen Management Curriculums für Führung, digitale Transformation und Kulturwandel ist. Balzer leitet die deutsche Dependance Boma Germany.

Laut absatzwirtschaft zählt Stephan Balzer zu den Pionieren der deutschen New-Media Szene. Balzer hält Vorträge auf nationalen und internationalen Konferenzen und schreibt zu den Themen Kulturwandel, Führung und den Auswirkungen von Technologie und Innovation auf Gesellschaft und Unternehmen. Er gilt als einflussreiche Stimme in der paneuropäischen Innovations-Community.

Mandate und Engagement 

Stephan Balzer ist Kunstsammler und in zahlreichen Kulturprojekten aktiv. Er engagiert sich u. a. als Sprecher der AG Freundeskreis bei der Stiftung Zukunft Berlin. Von 2000 bis 2010 war er Vorsitzender des Freundeskreises der Schaubühne am Lehniner Platz. Von 2001 bis 2006 war er als Gründungsvorstand des media.net Berlin-Brandenburg e.V. aktiv und co-initiierte und realisierte er internationale Medienfestival „BerlinBeta“, das von 1998 bis 2001 tausende von kreativen Medienschaffenden aus ganz Deutschland zusammenführte.

2007 rief er gemeinsam mit Loretta Würtenberger und Dieter Rosenkranz die Contemporary Arts Alliance Berlin ins Leben. Balzer ist zudem Mitgründer der Stiftung Neue Verantwortung in Berlin.

2016 gründete er mit Ingrid Hamm die gemeinnützige Organisation Global Perspectives Initiative. Als geschäftsführender Gesellschafter unterstützt er die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen sowie die Themen Entwicklungszusammenarbeit und globale Gesundheit. Migration und Afrika bilden weitere Schwerpunktthemen.

2010 koproduzierte er das Dokumentarfilm-Projekt Interview Project Germany von David Lynch.

Stephan Balzer lebt und arbeitet in Berlin. Er ist verheiratet und Vater einer Tochter.

Weblinks

Einzelnachweise 

Unternehmer (Deutschland)
Redner
Unternehmensberater
Deutscher
Geboren 1966
Mann